Ljestvice liga osmog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2008./09.

4. ŽNL Koprivničko-križevačka 
 

 Izvori: 
 NS Koprivničko-križevačka, glasnici

Poveznice 
 T-Com 1. HNL 2008./09.
 2. HNL 2008./09.
 3. HNL 2008./09.
 4. HNL 2008./09.
 5. rang HNL-a 2008./09.
 6. rang HNL-a 2008./09.
 7. rang HNL-a 2008./09.
 Hrvatski nogometni kup 2008./09.

Izvori 

2008-09
 8